Anna Lucemburská (27. března 1323, Kouba – 3. září 1338, Neuberg an der Mürz) byla rakouská, štýrská a korutanská vévodkyně.

Život 

Anna se narodila jako jedno ze dvou posledních dětí Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny během královnina exilu v Bavorsku. Annino dvojče Eliška, zaslíbená klášternímu ústraní, zemřela v dětství.

Dne 13. února 1327 dojednal Jan Lucemburský Annino zasnoubení s Ladislavem, nejstarším synem uherského krále Karla Roberta. Zasnoubení však skončilo již na jaře 1329 nečekanou smrtí pětiletého snoubence. Dalším snoubencem se měl po obdržení papežského dispenzu stát Ludvík Říman, syn císaře Ludvíka z druhého manželství. Případnému sňatku však bránila exkomunikace ženichova otce Ludvíka Bavora.

Jan Lucemburský, mistr sňatkové politiky, nakonec Anně vybral manžela z řad rakouských Habsburků, s nimiž potřeboval navázat těsnější spojenectví. Již roku 1330 při uzavírání spojenecké smlouvy nabídl Annu za manželku Otovi Habsburskému, tehdy se však pro plánované manželské spojení nepodařilo získat potřebné papežské požehnání. Po mezihře se synem Ludvíka Bavora se Janovi 9. ledna 1335 podařilo pro Annu a Otu Habsburského od papeže Benedikta XII. dispens získat. Habsburkové obdrželi kromě nevěsty také dolnorakouská města Vitoraz, Lávu nad Dyjí a Rabensburg.

Již 2. února 1335 Anna přijela do Prahy. Do té doby pravděpodobně byla hostem pařížského dvora, kde setrvávala jako společnice své starší sestry Bony. Svatba dvanáctileté Anny a o dvacet let staršího vdovce Oty se slavila 15. či 16. února 1335 ve Znojmě zároveň se svatbou Anny, dcery Mikuláše Opavského a dolnorakouského hraběte Burcharda I. z Hardeggu.

Mladičká Anna zemřela ve věku patnácti let, manžel Ota ji do hrobu následoval o půl roku později. Manželství bylo bezdětné. Oba jsou pohřbeni společně s Otovou první chotí v cisterciáckém klášteře Neuberg.

Genealogie

Odkazy

Externí odkazy

Reference

Literatura 
 
 

Anna
Anna Lucemburská
Rakouské vévodkyně
Štýrské vévodkyně
Korutanské vévodkyně
Dvojčata
Narození v Bavorsku
Úmrtí ve Štýrsku
Pohřbení v klášteře Neuberg
Narození 27. března
Narození v roce 1323
Úmrtí 3. září
Úmrtí v roce 1338
Ženy